El término Eneas puede referirse a:
 Eneas, uno de los héroes de la guerra de Troya cantado por Homero en la Ilíada y por Virgilio en la Eneida, de la cual es el personaje central. 
 Eneas el Táctico, escritor griego del siglo IV a. C., el primero que escribió sobre el arte de la guerra.
 Eneas, un paralítico de Lida curado por San Pedro en los Hechos de los Apóstoles.
 Eneas de Estinfalo, estratego arcadio del siglo IV a. C. que dirigió la Liga Arcadia. 
 Eneas de Gaza, filósofo cristiano neoplatónico que vivió entre los siglos V y VI.
 Aeneas Sylvius Piccolomini, luego papa Pío II.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.
 «Eneas» fue uno de los pseudónimos del periodista español Benigno Bolaños (1865-1909).